Poglavnikova džamija
Zagrebačka džamija (1987.)